Alnes (Frankrijk), een plaats en voormalige gemeente in het Franse Noorderdepartement
 Alnes (Noorwegen), een plaats op het eiland Godøya in de Noorse gemeente Giske